Rugby se puede aplicar a las siguientes disciplinas deportivas:

 Rugby
 Rugby Union
 Rugby League, también llamado rugby 13
 Rugby 7, también llamado 'rugby olímpico;
 Rugby playa
 Rugby subacuático
 Rugby en silla de ruedas, también llamado rugby paralímpico' Golfcross, variante del golf en donde se utiliza una pelota ovalada similar a la del rugby''.

Lugares 
 Rugby: distrito del condado de Warwickshire (Inglaterra);
 Rugby: ciudad del distrito anterior, de donde proviene el deporte mencionado arriba; 
 Rugby: localidad del estado norteamericano de Dakota del Norte; o
 Rugby School: institución situada en el distrito de Rugby, mencionado anteriormente, donde se cree que fue creado el deporte con el mismo nombre.